«Велая́т» () — станция Второй линии Мешхедского метрополитена.

Предыдущая станция — «Табарси́», следующая станция — «Фаджр».

Была открыта 25 февраля 2017 года, и расположена в северо-восточной части Мешхеда, на Бульваре Камья́б, Изначально станция была открыта под названием «Табарси́». Чуть позже было решено заменить названия двух последних станций данной линии между собой, и эта станция получила название «Велаят». Слово Велаят с персидского языка переводится как Прови́нция, а также может подразумевать укороченное название шиитской правовой доктрины Велая́т-э факи́х.

Ссылки и источники 
 metro.mashhad.ir — جابجایی بیش از 33 میلیونمسافر توسط خطوط قطارشهری مشهد 
 metro.mashhad.ir — معرفی خطوط قطارشهری مشهد

Станции Мешхедского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2017 году